Il singolare del torneo di tennis Abierto Mexicano Telcel 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Francisco Clavet che ha battuto in finale Juan Albert Viloca 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Francisco Clavet (campione)
 Javier Sánchez (primo turno)
 Marcelo Filippini (primo turno)
 Galo Blanco (secondo turno)

 Julián Alonso (primo turno)
 Hernán Gumy (primo turno)
 Carlos Costa (secondo turno)
 Karim Alami (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 1997